

Anno 
 899 o 899 a.C.

Codici 
 899 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Toma, nella Prefettura di Hokkaidō, del Giappone

Matematica 
 899 – numero